James Blyth ist der Familienname folgender Personen:

* James Blyth (Ingenieur) (1838–1906), schottischer Ingenieur
 James Blyth, Baron Blyth of Rowington (* 1940), britischer Geschäftsmann und Politiker